Énault est un nom porté notamment par :
François Énault (1869-1918), poète, écrivain, dessinateur et peintre français;
Louis Énault (1824-1900), journaliste et romancier français;
Philippe Énault (1651-1708(?)), chirurgien, homme d'affaires et seigneur acadien.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand